Владимир Александрович Юсин (1904—1980) — врач-патофизиолог, преподаватель Смоленского медицинского института.

Биография 

Владимир Юсин родился 19 апреля 1904 года в Рыбинске. В 1928 году окончил медицинский факультет Смоленского университета, после чего был ассистентом сначала на кафедре гистологии, затем с 1930 года — на кафедре патофизиологии. С 1934 года был заведующим кафедрой патофизиологии Туркменского медицинского института в Ашхабаде. Проработал в этом институте 25 лет. Был проректором, затем ректором этого института. Одновременно с ректорской и преподавательской деятельностью Юсин возглавлял Туркменский институт эпидемиологии и микробиологии, был заместителем народного комиссара здравоохранения Туркменской ССР.

В 1960 году Юсин вернулся в Смоленск, где заведовал кафедрой патофизиологии Смоленского государственного медицинского института. Активно занимался научной и преподавательской деятельностью. Основным направлением его научной деятельности была проблема изучения сосудисто-тканевой проницаемости в норме и патологии. Является автором более чем семидесяти научных работ. Под его руководством были защищены 4 докторские и 28 кандидатских диссертаций, среди его учеников — профессора, заведующими кафедрами и лабораториями в различных институтах и учреждениях. Был художником-любителем, неоднократно выставлялся. Являлся активным членом общества «Знание», выступал с лекциями.

Умер 24 апреля 1980 года, похоронен на Братском кладбище Смоленска.

Неоднократный депутат Верховного Совета РСФСР, Смоленского областного и городского советов. Заслуженный деятель науки Туркменской ССР (1957). Был награждён орденом «Знак Почёта» и рядом медалей, знаком «Отличник здравоохранения».

Наиболее известные сочинения 

 Очерки по экспериментальному изучению сосудисто-тканевой проницаемости. — Ашхабад, 1969.
 Юсин В. А. Кафедра патологической физиологии / В. А. Юсин // Смоленский государственный медицинский институт (1920—1970): Истор. очерк. — Смоленск, 1970. — С. 259—265.
 Юсин В. А. Очерки по экспериментальному изучению сосудисто-тканевой проницаемости / В. А. Юсин, Ф. Ф. Султанов. — Ашхабад: Ылым, 1969. — 255 с.

Примечания

Литература 

 Решедько В. В. Юсин Владимир Александрович / В. В. Решедько // Смоленская область: Энцикл.- Смоленск, 2001.- Т. 1: Персоналии.- С. 290.
 [Юсин В. А.] // Смоленский государственный медицинский институт (1920—1970): Истор. очерк.- Смоленск, 1970.- С. 102, 106, 150, 152, 157, 206, 223.

Патофизиологи
Медики СССР
Заслуженные деятели науки Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР
Похороненные на Братском кладбище (Смоленск)
Депутаты Смоленского областного совета
Депутаты Смоленского городского совета